Zellentin ist der Familienname folgender Personen:

 Alexa Zellentin (* 1977), deutsche Philosophin, Hochschullehrerin und Publizistin
 Gerda Zellentin (1934–2022), deutsche Politikwissenschaftlerin
 Holger Michael Zellentin (* 1976), deutscher Religionswissenschaftler